Ievgueni Viktorovitch Varlamov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Staraïa Roussa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1996, il débute avec les Krylia Sovetov dans la Superliga. Il a porté les couleurs des Ak Bars Kazan de 1998 à 2003 avant de signer au Metallourg Magnitogorsk. Il a remporté avec le Metallourg la Coupe Spengler 2005, la Superliga 2007, et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Est.
2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 39|| 2|| 6|| 8|| 26|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 30|| 1|| 5|| 6|| 40|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 23|| 1|| 4|| 5|| 16|| 9|| 1|| 1|| 2|| 54
|-
| 1999-2000|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 25|| 2|| 6|| 8|| 59|| 14|| 2|| 0|| 2|| 26
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 35|| 5|| 3|| 8|| 117|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 30|| 1|| 1|| 2|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 31|| 1|| 6|| 7|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 50|| 6|| 7|| 13|| 75|| 14|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 45|| 10|| 15|| 25|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 50|| 6|| 10|| 16|| 131|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 45|| 9|| 9|| 18|| 75|| 13|| 3|| 4|| 7|| 18
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 52|| 8|| 18|| 26|| 57|| 13|| 2|| 4|| 6|| 34
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 43|| 2|| 16|| 18|| 53|| 8|| 1|| 1|| 2|| 22
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 49|| 4|| 9|| 13|| 40|| 9|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 41|| 2|| 3|| 5|| 22|| 20|| 2|| 6|| 8|| 12
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 47|| 4|| 12|| 16|| 32|| 6|| 1|| 1|| 2|| 35
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 24|| 3|| 5|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en décembre 1976
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Staraïa Roussa